Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 11–24 lutego 2006 w Turynie, we Włoszech. Zawody odbyły się w czterech konkurencjach: solistów i solistek, par sportowych i tanecznych.

Do zawodów przystąpili reprezentanci ponad 20 krajów. Maksymalna liczba zawodników/duetów, jaką do każdej konkurencji ma prawo wystawić kraj, to 3. Państwa zdobywały kwalifikację podczas Mistrzostw Świata 2005 oraz Memoriału Karla Schäfera.

Polskę reprezentowały dwa duety; para sportowa – Dorota Zagórska i Mariusz Siudek oraz para taneczna – Aleksandra Kauc i Michał Zych.

 Zobacz: Polscy łyżwiarze figurowi na igrzyskach olimpijskich

Terminarz 
 11 lutego – program krótki par sportowych
 13 lutego – program dowolny par sportowych
 14 lutego – program krótki solistów
 16 lutego – program dowolny solistów
 17 lutego – taniec obowiązkowy
 19 lutego – taniec oryginalny
 20 lutego – taniec dowolny
 21 lutego – program krótki solistek
 23 lutego – program dowolny solistek
 24 lutego – gala mistrzów

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym był Ravensburger Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
2006
2006 w łyżwiarstwie figurowym
Łyżwiarstwo figurowe we Włoszech